Гео́ргиевка () — село на Украине, находится в Марьинском районе Донецкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 1167 человек. Телефонный код — 6278.

Адрес местного совета 
85622, Донецкая область, Марьинський р-н, с. Максимильяновка, ул. Жовтневая, 102

Достопримечательности 
 Храм Всех Святых от века Богу угодивших — освящён 22 декабря 2013 года.

Памятники 
К югу от села находится братская могила воинов, погибших при обороне района в 1941 году (всего захоронено 32 человека).

Примечания

Ссылки 
 Георгиевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Марьинского района